Černín může označovat:
sídla
 Černín (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Černín (Zdice) – část města Zdice v okrese Beroun
 Černín (Lukavec u Hořic) – část obce Lukavec u Hořic v okrese Jičín

příjmení osob
 František Černín – český pedagog a skladatel
 Heřman Černín – český šlechtic, diplomat, cestovatel a obchodník
 Otakar Černín (Ottokar Czernin) – hrabě, rakousko-uherský ministr a diplomat českého původu
 Tomáš Czernin, senátor

Související články 
 Černínové z Chudenic
 Černínové z Černína
 Černíny

Externí odkazy